El término Vida se refiere generalmente a la Vida desde el punto de vista biológico, pero también hace referencia a otros artículos:

Arte
 La Vida, pintura realizada por Pablo Picasso durante su período azul.

Ciencia y tecnología
 Ser vivo
 Vida artificial, sistemas artificiales que exhiben propiedades similares a los seres vivos.
 Vida extraterrestre, formas de vida que pueden haberse originado, existido o todavía existir en otros lugares del universo.
 Vida sintética, vida artificial creada mediante la biología sintética, distinguiéndose de la vida mecánica, creada usando la robótica. 
 Vida útil de un objeto: tiempo durante el cual puede cumplir correctamente con la función para la cual ha sido creado.

Deporte
 Club Deportivo Vida, club de fútbol de Honduras.

Geografía 
 Lago Vida, en la Antártida.

Literatura
 Vida, breve biografía escrita en occitano, un género literario medieval

Música
 Vida (1972) álbum de Sui Generis.
 Vida (1986) álbum de Santiago Feliú.
 Vida (1990) álbum de Emmanuel.
 Vida (2012) álbum de Saurom.
 Vida (2013) álbum de Draco Rosa.
 Vida (2019), álbum de Luis Fonsi.
 Vida, supergrupo argentino formado por miembros de Soda Stereo y Virus que dio un recital en 1989 y otro en 1995.
 Vida, canción de Ricardo Arjona.
 Vida, canción de Ricky Martin.

Sociedad
 Vida de una persona, descrita en una biografía.
 Vida cotidiana, el discurrir de un día cualquiera en la vida de una persona.
 Vida en común o comunitaria.
 Vida en el más allá o vida tras la muerte.
 Vida espiritual o espiritualidad.
 Vida personal, curso de la vida humana que le da una identidad propia.
 Vida religiosa

Televisión
Vida TV, programa de televisión mexicano.
Vida TV, canal de televisión venezolano.

Vida